Боуэлл () — английская фамилия. Известные носители:

 Боуэлл, Макензи (1823-1917) — канадский политический деятель.
 Боуэлл, Эдвард (род. 1943) — американский астроном.